Флаг муниципального образования «Сельское поселение Бороди́нское» Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3825.

Флаг муниципального образования «Сельское поселение Бородинское» Можайского муниципального района Московской области составлен на основании герба сельского поселения Бородинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее посередине жёлтое изображение гербовых фигур — двух сабель между кивером (вверху) и каской (внизу)».

Обоснование символики 

Не даром помнит вся Россия

Про день Бородина!.

Сельское поселение Бородинское и является той землёй, на которой почти 200 лет назад разыгралась битва между наступающими войсками императора Франции Наполеона Бонапарта, не знавшими до этого дня поражений, и вставшими на их пути русскими защитниками Родины под предводительством фельдмаршала Михаила Кутузова. И пусть формально итогом битвы стало отступление русских войск за Москву, фактически эта битва повернула судьбу Наполеона и его империи в сторону краха.

Но не только в Отечественной войне 1812 года покрыли себя славой русские воины. И в годы Великой Отечественной войны 1941—45 годов на землях сельского поселения проходили ожесточённые схватки с превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков. И также как 130 лет назад, советские солдаты повторили подвиг своих прадедов и значительно затруднили продвижение фашистов к Москве, а затем и вовсе обратили их вспять.

Все эти события отражены на флаге поселения фигурами военной амуниции 1812 и 1941 годов. Русский кивер помнят в Париже также хорошо, как и солдатскую каску помнят в Берлине. Перекрещённые сабли — символ великих воинских сражений.

Красное поле флага — цвет пролитой в боях крови, символ борьбы и победы.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением сабли